«Aubert» puede referirse a:
 Aubert, apellido.
 Aubert, nombre.
 Aubert, empleado como abreviatura para indicar al político suizo Pierre Aubert.
 Aubert, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Port-de-Paix.
 Aubert, localidad del municipio español de Viella y Medio Arán.
 Avesnes-les-Aubert, comuna francesa del departamento de Norte.
 La Chapelle-Saint-Aubert, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 Le Mesnil-Aubert, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Saint-Aubert, comuna francesa del departamento de Norte.
 Saint-Aubert, municipio estadounidense del estado de Misuri.
 Saint-Aubert-sur-Orne, comuna delegada francesa del departamento de Orne.